Ирина Алексе́ева:
 Алексеева, Ирина Вячеславовна (род. 1990) — российская самбистка.
 Алексеева, Ирина Николаевна  (род. 2002) — российская гимнастка.